Ženská dvouhra Mutua Madrid Open 2022 probíhala na přelomu dubna a května 2022. Do singlové soutěže madridského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šedesát čtyři hráček. Z kvalifikace se probojovalo čtrnáct tenistek včetně dvou šťastných poražených. Obhájkyní titulu byla světová čtyřka Aryna Sabalenková, kterou v úvodním kole vyřadila 20letá Amanda Anisimovová ze čtvrté desítky žebříčku. Američanka tak navýšila aktivní poměr vzájemných utkání na 4–0 a popáté přehrála členku Top 10. Sabalenková po roce opustila první světovou pětku, do níž vstoupila v květnu 2021 po madridském titulu.

Polská světová jednička Iga Świąteková před zahájením odstoupila pro zranění ramene a potřebu regenerace. O týden dříve získala na Porsche Tennis Grand Prix ve Stuttgartu čtvrtý titul v řadě. Z první světové desítky dále absentovaly světová trojka Barbora Krejčíková kvůli dlouhodobému zranění lokte a světová šestka Anett Kontaveitová pro nemoc.

Na profesionální okruh se vrátila díky divoké kartě pořadatelů portorická olympijská vítězka Mónica Puigová, která kvůli zranění ramene absentovala na túře od French Open 2020 a na vyhraný zápas čekala od BGL Luxembourg Open 2019. V prvním kole ji vyřadila osmá hráčka světa Danielle Collinsová.

Sedmdesátá sedmá hráčka žebříčku Marie Bouzková na úvod porazila světovou sedmičku Karolínu Plíškovou, jejíž negativní bilance zápasů v odehrané části sezóny činila 2–5. Bouzková svou první madridskou výhrou popáté v kariéře zdolala členku elitní světové desítky. Tereza Martincová prohrála na okruhu pátý zápas v řadě. Proti jedenácté ženě klasifikace Emmě Raducanuové nevyužila v úvodním setu prvního kola vedení 5–2 a v další hře dva setboly. Ve druhé sadě jí Britka uštědřila „kanára“ a v rozmezí dvou týdnů opět porazila.

Vítězkou se stala světová desítka Ons Džabúrová, jež ve finále za 1.54 hodiny zdolala dvanáctou nasazenou Američanku Jessicu Pegulaovou po třísetovém průběhu 7–5, 0–6 a 6–2. Vzájemný poměr utkání 27letá Tunisanka otočila třetí výhrou v řadě na 3–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které po triumfu na Birmingham Classic 2021 představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Stala se tak první Afričankou i Arabkou ve finále dvouhry turnaje kategorie WTA 1000, včetně její předchůdkyně WTA Premier Mandatory a 5, respektive i první takovou šampionkou. Jako devátá hráčka vyhrála Madrid Open a stala se v pořadí třicátou osmou vítězkou události WTA 1000, počítáno od sezóny 2009. Džabúrová se po turnaji vrátila na své kariérní maximum, 7. místo žebříčku. Pegulaová mohla v případě vítězství poprvé proniknout do světové desítky. Body z finále jí přesto zajistily premiérový posun na 11. příčku. Na prahu vyřazení se ocitla již v úvodním kole, kdy odvrátila mečbol Italce Camile Giorgiové, která v rozhoducí sadě vedla 4–1 a 5–3 na gamy.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2022